Sprint, een term voor rennen over een relatief korte afstand
 A.V. Sprint, vereniging uit Breda
 Alfa Romeo Sprint, een auto uit 1976
 AV de Sprinter, vereniging uit Meppel
 Sprint, een ontwikkelmethode voor software
 Sprint! (televisieserie), een Nederlandse serie uit 2005
 Sprint Corporation, een Amerikaans telecombedrijf

Sport 

 Sprint (baanwielrennen)
 Sprint (biatlon)
 Sprint (bromfiets)
 Sprint (duivensport)
 Sprint (inline-skaten)
 Sprint (langlaufen)
 Sprint (motorfiets)
 Sprint (schaatsen)
 Sprint (triatlon)
 Sprint (wegwielrennen)
 Sprint (zwemmen)
 Eindsprint
 Massasprint

Zie ook 
 Sprinter (doorverwijspagina)